Osiecznica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Osiecznica, une gmina
 Osiecznica, un village

dans la voïvodie de Lubusz
 Osiecznica, un village